Шагра́т (Shagrath) (18 ноября 1976) — сценический псевдоним Стиана Торесена (Stian Tomt Thoresen), лидера норвежской симфоник-блэк-метал-группы Dimmu Borgir. Имя «Шаграт» взято из романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец», где это имя принадлежало одному из мордорских орков, сцепившихся друг с другом за мифриловую кольчугу Фродо. Шаграт является главным вокалистом в группе, а в некоторых альбомах также играл на гитаре, клавишах и барабанах.

Шаграт — один из основателей Dimmu Borgir (вместе с Erkekjetter Silenoz и Tjodalv). Игру Шаграта на барабанах можно услышать на дебютном альбоме группы — «For All Tid».

Предыдущие группы музыканта 
Шаграт был гитаристом в группе Fimbulwinter до того как они распались в 1992 году. Шаграт также играл на клавишах в другой норвежской блэк-метал-группе Ragnarok.

Личная жизнь 
15 августа 2008 года было объявлено о помолвке Шаграта и американской актрисы Кристины Фултон. Свадьба не состоялась. Фултон в прошлом встречалась с актёром Николасом Кейджем. Их сын Уэстон Коппола Кейдж (родился в 1990 году) — вокалист американской мелодик-блэк метал-группы Eyes of Noctum.
В данный момент состоит в отношениях с норвежской певицей Miss Selia, у пары в 2013-м году родилась дочь Enya. Также у Шаграта есть дочь Alva. Летом 2019 года у него родился сын Leon.

Дискография

В составе Dimmu Borgir 
 Inn I Evighetens Mørke (1994)
 For All Tid (1994)
 Stormblåst (1996)
 Devil's Path (1996)
 Enthrone Darkness Triumphant (1997)
 Godless Savage Garden (1998)
 Sons of Satan Gather for Attack (сплит совместно с Old Man's Child) (1999)
 Spiritual Black Dimensions (1999)
 True Kings of Norway (2000) (сплит совместно с Emperor, Immortal, Ancient и Arcturus) (2000)
 Puritanical Euphoric Misanthropia (2001)

 Alive in Torment (2001)
 World Misanthropy (2002)
 Death Cult Armageddon (2003)
 Stormblåst MMV (2005)
 In Sorte Diaboli (2007)
 Abrahadabra (2010)
 Eonian (2018)

Совместно с Ov Hell 
 The Underworld Regime (2010)

Совместно (в качестве гитариста) с Chrome Division 
 Doomsday Rock 'N Roll (2006)
 Booze, Broads and Beelzebub (2008)
 3rd Round Knockout (2011)
 Infernal Rock Eternal (2014)

Совместно с Ragnarok 
 Arising Realm (1997)

Совместно с Fimbulwinter 
 Servants of Sorcery (1994)

Как дополнительный вокалист 
 Astarte — Sirens (2004, песня «The Ring of Sorrow»)
 Diaz — Velkommen Hjem Andres (2004, песня «Mitt Terningkast»)
 Destruction — Inventor of Evil (2005, песня «The Alliance of Hellhoundz»)
 Kamelot — The Black Halo (2005, песни «March of Mephisto» и «Memento Mori»)
 Susperia — Attitude (2009, песня «Sick Bastard»)
 Crossplane — Class of Hellhound High (2013, песня «I Will Be King»)

Примечания 

Рок-гитаристы Норвегии
Музыканты блэк-метала
Музыканты Dimmu Borgir
Ритм-гитаристы
Артисты, известные под псевдонимами